Mirza Kapetanović – ex calciatore jugoslavo
 Nemanja Kapetanović – cestista serbo
 Sead Kapetanović – ex calciatore bosniaco